Zeldenrust ist der Familienname der folgenden Personen:

 Furhgill Zeldenrust (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Salomon Zeldenrust (1884–1958), niederländischer Fechter